(?-1578)
  (1883-1950)
 Jaqueline Tyrwhitt (1905-1983), architecte
 Mary Tyrwhitt (1903-1997), officier de l'Armée Britannique, première directrice du Women's Royal Army Corps
  (1830-1908)
 Reginald Tyrwhitt (1870-1951), officier de la Royal Navy
 Richard Tyrwhitt (1844-1900), personnalité politique canadienne
 Richard St John Tyrwhitt (1827-1895), prêtre anglican, peintre et écrivain d'art
 Robert Tyrwhitt (?-1428)
  (?-1572)
  (?-1581)
 Robert Tyrwhitt (1735-1817), philanthrope
  (1905-1961)
 Thomas Tyrwhitt (1730-1786), classiciste et critique littéraire britannique
  (1762-1833), membre du parlement
 Ursula Tyrwhitt (1878-1966), aquarelliste
 Walter Tyrwhitt (1859-1932), peintre britannique

Références